

Personnes 
 Christophe Plantin (1520~1589), relieur et imprimeur anversois.
 Christian Plantin (né en 1947), linguiste et théoricien de l'argumentation.
 Jean Plantin (né en 1966), éditeur et auteur négationniste français.
 Éric Plantin triathlète français.

Autre 
 (6808) Plantin est un astéroïde.
 A Anvers :
 Musée Plantin-Moretus ;
 Plantin, station du prémétro
 Plantin, une police d'écriture

Homonymie de patronyme